MGS kan avse:

 MGS – ett skolförband inom Försvarsmakten, se Marinens gymnasieskola
 MGS – ett actionspel från 1998, se Metal Gear Solid